Dušan Sidor – allenatore di hockey su ghiaccio slovacco
Dušan Sidor – hockeista su ghiaccio slovacco